Аша Ролле і Різа Заламеда були чинними чемпіонками, але цього разу Заламеда вирішила не брати участі. Ролле грала в парі з Александрою Мюллер, але в першому колі їх перемогли Крістіна Фусано і Кортні Негл.

Чжан Кайчжень і Гейді Ель Табах виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина Фалконі і Аманда Фінк з рахунком 3–6, 6–3, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Odlum Brown Vancouver Open
Vancouver Open